Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 171001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 7 października 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

171001-171100

171101-171200

171201-171300

171301-171400

171401-171500

171501-171600

171601-171700

171701-171800

171801-171900

171901-172000

Przypisy 

Lista planetoid 171001-172000